Le DAL (Défense des aînés, des locataires, de l'emploi et du social) est un parti politique actif à Genève œuvrant sur le terrain social. Il fait partie de la coalition Ensemble à gauche.

Histoire
Le DAL est une association suisse créée le 24 août 2009 à Genève. Sa formation fait suite à la décision de l'AVIVO (Association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités) de ne pas présenter de liste électorale au Grand Conseil genevois en 2009. Le DAL est principalement engagé sur le plan du logement, de l'emploi, du social et du handicap. Ses membres luttent contre les discriminations et militent pour l'inclusion, l'égalité et la solidarité. Depuis sa création, le DAL fait partie de la coalition Ensemble à Gauche. 

En 2013, le parti se présente notamment à l'élection au Gouvernement cantonal en présentant un candidat parmi sept noms.

En 2016, le parti connait plusieurs turbulences internes: Christian Grobet, ancien conseiller national et député pour le compte du DALest mis à l'écart de commission parlementaire par SolidaritéS «Ensemble à Gauche». L'Assemblée générale du parti avait évincé son président Christian Zaugg et un schisme s'opéra en son sein entre des partisans de visions différentes de la laïcité, créant ainsi le Parti radical de gauchegenevois.

Lors de l'élection complémentaire au Conseil d'État genevois de 2021, le parti soutient ouvertement la candidate verte Fabienne Fischer.

En 2023, le DAL se présente aux élections cantonales genevoises, sous la bannière Ensemble à Gauche : solidaritéS-DAL-Parti du Travail.

Il est, en mars 2023, présent au Conseil municipal de la Ville de Genève et au Grand Conseil.

Ensemble à Gauche 
Partis et mouvements rassemblés sous la coalition Ensemble à gauche :
 solidaritéS (Sol)
 Section genevoise du Parti suisse du travail (PdT)
 Défense des Aîné-e-s, des Locataires, de l'Emploi et du Social (DAL)

Liens externes

 
 .

Références

Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Genève